La NCAA Division I 2005 si è svolta dall'1 al 16 dicembre 2005: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Squadre partecipanti

Campionato

Fase regionale a Omaha

Fase regionale a Stanford

Fase regionale a College Station

Fase regionale a University Park

Final Four – Alamodome, San Antonio

Premi individuali 
Al termine della finale viene assegnato il premio di Most Outstanding Player alla migliore giocatrice della finale e vengono elette le sei giocatrici che fanno parte dell'All-Tournament Team.

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2005
NCAA Division I (pallavolo femminile)